Сан-Жуст-Десверн (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Байкс-Льобрегат. Занимает площадь 7,85 км². Население — 15923 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

История 
Город основан в 987 году.

Известные уроженцы
Леонардо Балада (род. 1933) — испанский и американский композитор

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Ayuntamiento de Sant Just Desvern 
 Patrimonio histórico-artístico de Sant Just Desvern

Муниципалитеты Барселоны